Saint-Mitre est un toponyme fréquent en Provence :

 Saint-Mitre est un quartier de Marseille, dans le 
 Saint-Mitre est un quartier d'Aubagne (Bouches-du-Rhône)
 La grotte de Saint-Mitre est un site archéologique à Reillane (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saint-Mitre-les-Remparts est une commune du département des Bouches-du-Rhône